Maurerbach ist ein Gewässername:
 Maurerbach (Großache), linker Zufluss der Großache bei Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Maurerbach (Große Mühl), linker Zufluss der Großen Mühl bei Vorderanger, Gemeinde Klaffer am Hochficht, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Maurerbach (Isel), linker Zufluss der Isel vom Großen Geiger vor Hinterbichl, Gemeinde Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Tirol
 Maurerbach (Stübmingbach), linker Zufluss des Stübmingbachs (zum Thörlbach, zur Mürz) bei Schnurrer, Markt Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Maurergraben